Nordenskjöld-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Nordenskjöldbreen, Spitzbergen
 Nordenskjöld Gletsjer, Grönlands
 Nordenskjöld-Gletscher (Südgeorgien), Südgeorgien